Hajj – pellegrinaggio islamico canonico al Masjid al-Ḥarām della Mecca
 Adnan Hajj – fotografo libanese
 Hajj – album di Muslimgauze del 1986